

Simbach, une commune de l'arrondissement de Dingolfing-Landau en Basse-Bavière.
 Simbach am Inn, une commune de Basse-Bavière.

Simbach, ruisseau coulant en Moselle.

Homonymie de localités